Tidsrejsen har flere betydninger:
 Tidsrejsen (film) − en svensk komediefilm fra 2011
 Tidsrejsen (julekalender) − en dansk tv-julekalender fra 2014

Se også 
 Tidsrejse − at kunne "rejse" enten frem eller tilbage i tiden